Суперкубок Ірану з футболу 2016  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 липня 2016 року між чемпіоном Ірану клубом Естеґлал Хузестан та володарем кубка Ірану клубом Зоб Ахан.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2016
Іран
Липень 2016
2016 в Ірані